Wassing bezeichnet

 Wassing (Aham), einen Ort in der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut

Wassing ist der Nachname von
 Åke Wassing (1919–1972), schwedischer Schriftsteller
 Hildegard Wassing († 1956), deutsches Mordopfer
 René Wassing, niederländischer Anthropologe